Роберт Еш (,  22 січня 1978, Вайтсборо) — американський хокеїст, що грав на позиції воротаря. Грав за збірну команду США.

Ігрова кар'єра 
Хокейну кар'єру розпочав 1995 року.

1996 року був обраний на драфті НХЛ під 139-м загальним номером командою «Фінікс Койотс». 

Протягом професійної клубної ігрової кар'єри, що тривала 15 років, захищав кольори команд «Фінікс Койотс», «Філадельфія Флаєрс», «Ак Барс», СКА (Санкт-Петербург), «Динамо» (Мінськ) та «Лангнау Тайгерс».

Загалом провів 211 матчів у НХЛ, включаючи 25 ігор плей-оф Кубка Стенлі.

Був гравцем молодіжної збірної США. Виступав за дорослу збірну США, провів 25 ігор в її складі.

Нагороди та досягнення 
 Трофей Вільяма М. Дженнінгса — 2003.
 Увійшов до числа найкращих воротарів чемпіонату світу 2008.
 Учасник матчу усіх зірок КХЛ — 2009.

Статистика

Клубні виступи

Регулярний сезон

Плей-оф

Збірна

Посилання 
 

американські хокеїсти
американські хокейні воротарі‎
Гравці збірної США з хокею
Хокеїсти на зимових Олімпійських іграх 2006
Хокеїсти «Фінікс Койотс»
Хокеїсти «Філадельфія Флайєрс»
Хокеїсти «Ак Барса»
Хокеїсти СКА (Санкт-Петербург)
Хокеїсти «Динамо» (Мінськ)
Хокеїсти «Лангнау»
Хокеїсти АХЛ‎
Задрафтовані «Аризона Койотс»
Спортсмени зі штату Нью-Йорк